Sant Antoni Abat de Bellaguarda
 Església de Sant Antoni Abat (Barcelona)
 Església parroquial de Sant Antoni Abat (les Alcubles), temple als Serrans (País valencià)
 Sant Antoni Abat de Mentui (Baix Pallars, Pallars Sobirà)
 Sant Antoni Abat de Pujol (Baix Pallars, Pallars Sobirà)
 Església de Sant Antoni Abat de Rafelbunyol, temple a Rafelbunyol
 Església de Sant Antoni Abat (sa Pobla), temple a sa Pobla
 Església de Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú), temple a Vilanova i la Geltrú
 Església parroquial de Sant Antoni Abat (Vilanova de la Reina), temple a Vilanova de la Reina
 Sant Antoni Abat de Junyent, capella al terme de les Valls d'Aguilar (l'Alt Urgell) 
 Sant Antoni Abat del Pla, capella a la Llacuna (l'Anoia)
 Església parroquial de Sant Antoni Abat (Sant Antoni de Vilamajor)